Propebela är ett släkte av snäckor som beskrevs av Tom Iredale 1918. Propebela ingår i familjen kägelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kägelsnäckor
Propebela